Этьен Бакро (; род. 22 января 1983, Лилль, Франция) — французский шахматист, гроссмейстер (1997). Гроссмейстером стал в возрасте 14 лет и двух месяцев.

Шахматная карьера 
В конце 90-х тренировался под руководством Александра Никитина, бывшего тренера Гарри Каспарова.

Многократный чемпион Франции (1999—2003, 2008, 2012, 2017).

В составе национальной сборной участник 6-и шахматных олимпиад (1996—1998, 2002, 2006—2008, 2014) и 7-и командных чемпионатов Европы (2001, 2005—2015).

Участник 7-и  (2005—2013, 2017, 2021) и 6-и личных чемпионатов Европы (2003, 2010, 2012, 2014—2015, 2017).

В составе различных команд участник 13-и Кубков европейских клубов (1999, 2002—2005, 2007—2009, 2011—2012, 2014—2016).

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 17 июля 2005 года.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Этьена Бакро в личных чемпионатах Европы
 Выступления Этьена Бакро в Кубках европейских клубов
 Официальный сайт Э. Бакро

Шахматисты Франции